Der Name Madhubani bezeichnet:

eine Stadt im nordindischen Bundesstaat Bihar, siehe Madhubani (Stadt)
einen an Nepal grenzenden Distrikt in Bihar, siehe Madhubani (Distrikt)